La Fondation universitaire en Belgique, fondation créée en 1920.
 La Fondation universitaire en France, un statut créé en 2007 en relation avec la Loi sur l’autonomie des universités.
 La Fondation universitaire en province de Luxembourg, Belgique, un campus de l'université de Liège fondé en 1971.

Voir aussi 
 La Fondation universitaire ibéro-américaine